Ро́стокский университет () — старейший университет в районе Балтийского моря, в земле Мекленбург- Передняя Померания, третий в списке самых старинных университетов Германии. Основан 13 февраля 1419 годагерцогами Иоганном IV Мекленбургским, Альбрехтом V Мекленбургским и городским советом Ростока. В 1976—1990 годах Ростокский университет носил имя первого президента ГДР Вильгельма Пика.

Это был 5-й университет, основанный в Священной Римской империи.

Cреди выпускников университета пять лауреатов Нобелевской премии.

История 
Университет был основан в 1419 году по благословению Папы Мартина V и, таким образом, является одним из старейших университетов Северной Европы.

В Германии всего пять университетов, которые были основаны ранее, с тех пор непрерывно работали только Гейдельбергский и Лейпцигский: Гейдельберг (1386), Кёльн (1388), Эрфурт (1392/1994), Вюрцбург (1402/1582) и Лейпциг (1409). Ростокский университет- третий старейший постоянно действующий университет Германии.

На протяжении XV и XVI веков в Ростокском университете ежегодно училось от 400 до 500 студентов, и он был одним из самых важных университетов Германии того времени. Многие из его студентов были выходцами из Нидерландов, Скандинавии или других стран, расположенных на берегах Балтийского моря.

В ходе политической борьбы и под давлением церкви в 1437 году университет переехал в Грайфсвальд и оставался там до 1443 года. С 1487 по 1488 год занятия проходили в Любеке.

В 1542 году, через несколько лет после принятия протестантизма городом Росток, университет стал протестантским. С тех пор гуманизм и лютеранство стали определяющими характеристиками университета. Однако после Тридцатилетней войны (1618—1648) в течение примерно двух столетий Ростокский университет играл только региональную роль. После того, как в 1827 году город передал университет государству (Великое герцогство Мекленбург-Шверин), все изменилось к лучшему. Во второй половине XIX века в альма-матер Ростока велось активное строительство, и вскоре университет восстановил свою старую репутацию среди немецких университетов.

Ростокский университет был последним университетом Германии, разрешившим незамужним женщинам учиться в зимнем семестре 1909/1910 года. С 1919 года замужние женщины также получили право учиться в университете. Первой женщиной- преподавателем была Матильда Фурманн (трудовое право, 1943).

1919—1945 
По случаю 500-летия университета 12 ноября 1919 года Альберт Эйнштейн и Макс Планк получили почётные докторские степени. Ростокский университет оказался первым в мире высшим учебным заведением, удостоившим этой чести Эйнштейна.
Докторантура не была отменена во время нацистского правления в Германии (1933—1945), несмотря на приказ нацистов. Причина этого остается неизвестной.

В 1933 году по закону об отстранении неугодных лиц и евреев были уволены психолог Дэвид Кац и профессор стоматологии и декан медицинского факультета Ханс Мораль.

1945—1989 
После окончания Второй мировой войны в 1945 году произошло много изменений. Университет, находившийся в советской зоне Германии (позже ГДР), вновь был открыт 24 февраля 1946 года. Юридический факультет был закрыт в 1951 году, сельскохозяйственный факультет был открыт в 1950 году, а в 1951 году был открыта кафедры судостроения (в 1963 году переименован в технологический факультет). Ростокский университет стал первым традиционным университетом Германии, открывшим технический факультет. В 1952 году был открыт авиационный факультет, но позже переехал в Дрезден.

В 1976 году университет был переименован в честь Вильгельма Пика, первого президента Германской Демократической Республики. После воссоединения Германии это название было отменено.

1989 — настоящее время 

Экономика региона улучшилась. Внешнее финансирование исследований увеличилось в период с 2005 по 2010 год на 83 % и в настоящее время превышает 47 миллионов евро в год. С 1991 года в инфраструктуру университета было инвестировано более 500 миллионов евро, а к 2015 году эта цифра достигла 750 миллионов евро. Число молодых людей из Западной Германии и иностранных студентов, которые выбирают Университет Ростока в качестве места учебы, с каждым годом увеличивается. Иностранные студенты из 99 разных стран получили профессии в Университете Ростока.

В 2007 году Университет Ростока сосредоточил исследования по трем направлениям: жизнь, свет и материя (LLM), морские системы и старение людей и общества. В 2010 году было добавлено четвертое— «Знание-культура-трансформация». Жизнь, свет и материя разрабатывает новые концепции для технологий будущего, основанных на атомных и молекулярных процессах, в связи с лазерной оптикой и науками о жизни.

«Maritime Systems» (Морские системы) объединяет океанографов, инженеров, ученых-гуманитариев, ученых в области сельского хозяйства и социальных наук, экономистов и юристов.

Известные личности 
Среди известных выпускников — лауреаты Нобелевской премии: Альбрехт Коссель, Карл фон Фриш и Отто Штерн; физики- теоретики: Паскуаль Йордан (при нацистах работал в ракетном центре в Панемюнде) и Вальтер Х. Шоттки. Он является членом Европейской ассоциации университетов.

Ректоры 
До 1945 года

 Ширмахер, Фридрих Вильгельм 1878—1879
 Христиан-Фридрих Шац 1880 
 Маделунг, Отто Вильгельм 1892
 Стида, Вильгельм 1896
 Зееберг, Оскар Теодор Альфред 1914
 Кёрнер, Отто 1913—1914
 Коберт, Рудольф 1906
 Барфурт, Дитрих 1902—1903 и 1917—1918

Список ректоров после 1945 года:

 Ринеккер, Гюнтер () — 1946—1949
 Hans Hermann Schmid — 1948—1949
 Эрнст Штрук () — 1949—1952
 Эрих Шлезингер () — 1952—1956
 Фриц Мюллер () — 1956—1957
 Эрнст Райнмут () — 1957—1959
 Рудольф Шик () — 1959—1965
 Гюнтер Хайдорн () — 1965—1976
 Вольфганг Брауэр () — 1976—1989
 Клаус Плётнер () — 1989—1990
 Герхард Маэс () — 1990—1998 
 Гюнтер Вильденхайн () — 1998—2002
 Ханс Юрген Вендель () — 2002—2006
 Томас Штротхотте () — 2006—2008
 Вольфганг Шарек () — с 2009

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт университета
 Сайт университетской библиотеки 
 University of Rostock
 University of Rostock — short history in the Catholic Encyclopedia
 Albrecht-Kossel-Insitut für Neuroregeneration
 Catalogus Professorum Rostochiensium
 Rostocker Matrikelportal (1419—1945)

1419 год в Германии
Университеты Германии
Организации Ростока
Вильгельм Пик